Tra le competizioni dello sci alpino ai XXI Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale maschile si disputò sabato 27 febbraio sulla pista Dave Murray di Whistler; l'italiano Giuliano Razzoli vinse la medaglia d'oro, il croato Ivica Kostelić si aggiudicò quella d'argento e lo svedese André Myhrer quella di bronzo. A causa delle avverse condizioni meteorologiche il cancelletto di partenza fu posizionato 20 metri più in basso di quanto originariamente previsto, coincidendo in questo modo con quello della gara femminile.

Con Razzoli il titolo olimpico di slalom speciale tornò in terra italiana 22 anni dopo Alberto Tomba, che lo conquistò a ; sempre Tomba aveva conquistato l'ultima medaglia olimpica maschile per lo sci alpino azzurro, l'argento nello slalom speciale a , e per la nazionale italiana maschile si trattò del terzo oro olimpico nella specialità: prima di Razzoli e Tomba, Piero Gros aveva vinto ai XII Giochi olimpici invernali di .

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Benjamin Raich, che aveva vinto la gara dei XX Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Sestriere precedendo i connazionali Reinfried Herbst (medaglia d'argento) e Rainer Schönfelder (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era l'austriaco Manfred Pranger, vincitore a Val-d'Isère 2009 davanti al francese Julien Lizeroux e al canadese Michael Janyk.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC-8)
Pista: Dave Murray
Partenza: 985 m s.l.m.
Arrivo: 805 m s.l.m.
Dislivello: 180 m
Porte: 66
Tracciatore: Dušan Grašič (Canada)

2ª manche:
Ore: 13.45 (UTC-8)
Pista: Dave Murray
Partenza: 985 m s.l.m.
Arrivo: 805 m s.l.m.
Dislivello: 180 m
Porte: 63
Tracciatore: Christian Höflehner (Austria)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale maschile